Sedgwickgletsjer (Antarctica), gletsjer op Antarctica
 Sedgwickgletsjer (Groenland), gletsjer op Groenland